Крапи́винская — остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск — Рославль. Расположен в деревне Крапивенский-2 Рославльского района Смоленской области.

Пригородные поезда 
По состоянию на 2015 год для пригородного сообщения не используется.

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Смоленской области